Nyckel kan syfta på

Redskap
 Nyckel – ett redskap, vanligen av metall, som används för att öppna och stänga ett lås
 Nyckel (verktyg) – ett verktyg för att vrida runt någonting
 Telegraferingsnyckel – en apparat för generering av morsetecken vid telegrafi

Maktsymboler
 Himmelrikets nycklar (Sankte Per) – bärs som symbol av Sankte Per
 Riksnyckel – ett av riksregalierna som betecknar kungavärdighet
 Stadens nycklar – hedersbetygelse åt framstående, förtjänstfulla inhemska eller utländska samhällsmedborgare, se Key to the City
 Stadens nyckel (brädspel) – ett brädspel av Dan Glimne
 Nyckeln – en symbol flitigt nyttjad inom heraldiken, se blasonering

Växter
 Handnycklar – ett växtsläkte i familjen orkidéer, se Handnyckelsläktet
 Nycklar (växter) –  ett släkte av orkideer
Johannesnycklar – en art

Övrigt
 Nyckel – en symbol i notskrift, se klav
 Kryptonyckel – den information som behövs för att genom kryptering
 Databasnyckel – en identitet till relationsdatabaser
 Primärnyckel – en minsta uppsättning kolumner i databasen för att hitta en unik tupel 
 Nyckelroman – en berättelse där verkliga personer och händelser figurerar i lätt maskerad form
 Produktnyckel – verifier att det finns en betalt licens